Дэ́вид Брэ́дли:
 Брэдли, Дэвид (род. 1942) — актёр Великобритании.
 Брэдли, Дэвид (род. 1950) — писатель США, лауреат Американской литературной премии ПЕН/Фолкнер
 Брэдли, Дэвид (род. 1953) — издатель США. 
 Брэдли, Дэвид (род. 1955) — актёр США, мастер боевых искусств.